Migliavacca ist der Familienname von:

 Andrea Migliavacca (* 1967), italienischer Geistlicher, Bischof von San Miniato
 Enrico Migliavacca (1901–1979), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giovanni Ambrogio Migliavacca (um 1718–ca. 1795), italienischer Librettist